Weberg est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anders Weberg, réalisateur de film suédois
 (né en 1998), joueur suédois de football
 (né en 1937), homme politique norvégien

Voir aussi
, formation géologique en Oregon

Homonymie de patronyme